Caligo eurilochus, dagvlinder uit Latijns-Amerika
 Caligo memnon, dagvlinder uit Latijns-Amerika
 Uilen (vlinders), familie van nachtvlinders